Andrij Melnyk - ukraiński dyplomata, w latach 2014–2022 ambasador nadzwyczajny i pełnomocny Ukrainy w Niemczech
 Andrij Melnyk - ukraiński wojskowy i polityk. Oficer Legionu Ukraińskich Strzelców Siczowych, pułkownik Armii.